Existuje více piv s názvem „Duff“:

 Duff (Simpsonovi) – fiktivní pivo z amerického animovaného seriálu Simpsonovi

 Duff (německé pivo) – skutečná značka německého piva